Ana Paula Rodrigues (ginasta)
 Ana Paula Rodrigues (handebolista)

Ver também
 
 

Desambiguações de antropônimos